Nyirenda ist der Familienname folgender Personen:
 Charlton Nyirenda (* 1988), malawischer Schwimmer
 George Nyirenda (* 1988), malawischer Fußballspieler
 Grey Nyirenda, malawischer Fußballspieler
 Harry Nyirenda (* 1990), malawischer Fußballspieler
 Sankhani Nyirenda (* 1987), malawischer Fußballspieler
 Thomas Nyirenda (* 1988), sambischer Fußballspieler
 Victor Nyirenda (* 1988), malawischer Fußballspieler